Vers bezeichnet:
 den Vers in der Poetik (Dichtkunst)
 den Bibelvers als kleinste, konventionalisierte Texteinheit in der Bibel
 den Koranvers im Koran
 umgangssprachlich die Strophe eines Liedes oder Gedichts. 

Flüsse:
 Vers (Fluss), ein Nebenfluss der Salzböde in Mittelhessen
 Vers (Fluss Lot), ein Nebenfluss der Lot im französischen Département Lot

Gemeinden:
 Vers (Lot) im französischen Département Lot in der Region Okzitanien
 Vers (Saône-et-Loire) im französischen Département Saône-et-Loire in der Region Bourgogne-Franche-Comté
 Vers (Haute-Savoie) im französischen Département Haute-Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Vers-en-Montagne im französischen Département Jura in der Region Bourgogne-Franche-Comté
 Vers-Pont-du-Gard im französischen Département Gard der Region Okzitanien
 Vers-sous-Sellières im französischen Département Jura in der Region Bourgogne-Franche-Comté
 Vers-sur-Méouge im französischen Département Drôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Vers-sur-Selle im französischen Département Somme in der Region Hauts-de-France

vers steht für:
 Sinus versus, trigonometrische Funktion

Siehe auch:
 Wehrs
 Fers